Меса дел Борего има више значења:

 Меса дел Борего (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Борего (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику